Robert Wehrlin ist der Name folgender Personen:

* Robert Wehrlin (Schriftsteller) (1871–1920), Schweizer Journalist und Schriftsteller 
 Robert Wehrlin (Maler) (1903–1964), Schweizer Maler und Grafiker